Кажым — название географических объектов в России:

 Кажым — посёлок в Койгородском районе Республики Коми.
 Кажым — сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми.
 Кажым — река в Республике Коми, приток реки Сысола.

См. также 
 Кожым